Gorczyn steht für:
 Jan Aleksander Gorczyn (1618–1704), polnischer Drucker, Verleger, Kupferstecher, Schriftsteller und Komponist
 Gorczyn (Polen), polnisches Dorf.